Bayonne (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Baiona, en francès Bayonne, ciutat del sud-oest de França.
 Districte de Baiona, en francès Arrondissement de Bayonne, districte de França.